Cuatro Esquinas kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Tortuguero (ort), Limón,

Mexiko 

 Cuatro Esquinas, Mexiko, ort, Michoacán de Ocampo, Venustiano Carranza, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar